Z-klass och Klass Z kan avse:

 Z-klass (jagare), var en brittisk fartygsklass bestående av åtta jagare
 Z-klass (spårvagn i Melbourne), en klass av spårvagnar som används i Melbourne
 WAGR Z-klass, en klass av dieselmekaniskt lokomotiv som användes av Western Australian Government Railways
 SR Z-klass, en klass av tanklok som användes av Southern Railway
 Victorian Railways Z-klass, en klass av ånglokomotiv som användes av Victorian Railways
 SNCF Klass Z 9600, en klass av elektrisk motorvagn som användes av SNCF
 SNCF Klass Z 5300, en klass av elektrisk motorvagn som användes av SNCF
 SNCF Klass Z 7300, en klass av elektrisk motorvagn som användes av SNCF
 SNCF Klass Z 20500, en klass av elektrisk motorvagn som användes av SNCF
 SNCF Klass Z 26500, en klass av elektrisk motorvagn som användes av SNCF
 SNCF Klass Z 22500, en klass av elektrisk motorvagn som användes av SNCF
 SNCF Klass Z 6400, en klass av elektrisk motorvagn som användes av SNCF
 SNCF Klass Z 11500, en klass av elektrisk motorvagn som användes av SNCF
 SNCF Klass Z 9500, en klass av elektrisk motorvagn som användes av SNCF
 SNCF Klass Z 7500, en klass av elektrisk motorvagn som användes av SNCF
 SNCF Klass Z 23500, en klass av elektrisk motorvagn som användes av SNCF
 Class Z Reserve, var en reserv kontingent i brittiska armén